Als Betty-Ford-Klinik werden bezeichnet:

 Betty Ford Center, eine Drogen- und Alkoholentziehungsklinik in Rancho Mirage, Kalifornien
 My Way Betty Ford Klinik, eine private deutsche Entziehungsklinik in Bad Brückenau (ohne Zusammenhang zum Betty Ford Center)
 Betty Ford Klinik, ein Klub in Hamburg